Аліса Валеріївна Гаврильченко ( , ) — українська поетеса. Здобула почесне перше місце в рамках міжнародного конкурсу «Віршована мелодія-2017».

Історія 
2012 року закінчила Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління за спеціальністю «Видавнича справа та редагування».

Серйозно писати почала з 2009 року, коли стала членом кременчуцької спілки літераторів «Славутич». Того ж року здобула 3 місце у конкурсі «Сонетіада» під псевдонімом Алісія Пардус на сайті http://glosa.com.ua/node/12100 . Лауреатка конкурсу «Собори душ своїх бережіть — 2013» (3 місце). Твори публікувалися в альманахах «Кременчук літературний» 2011 і 2012 років, у збірнику «Вілаґ почуттів» та інших періодичних виданнях.

З 20 липня по 11 листопада 2017 року проводився конкурс «Віршована мелодія-2017». Кременчужанка отримала «золото» в розряді «Старша вікова група (18-30 років)» за вірші «Місто з холодною злістю» та «Друзі». На розгляд у міжнародному конкурсі, в номінації «Кращий вірш як основа для пісні» приймалися твори учасників, написані виключно українською мовою. Ще одним критерієм була стилістика написання — віршовані тексти мали складатися із 3-6 стовпчиків, один з яких може бути запропонований як приспів.

Цитати

Посилання 
 
 
 http://www.metaphora.in.ua/?tag=аліса-гаврильченко

Примітки 

Українські поетеси
Уродженці Кременчука
Блогерки